Яна Новотна і Гелена Сукова були чинними чемпіонками, але цього разу Сукова не брала участі.

Новотна грала в парі з Джиджі Фернандес, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Мері Джо Фернандес і Зіна Гаррісон з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні пари 
Всі сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Lipton Championships, жінки, парний розряд
Жінки, парний розряд